młyn – budynek, w którym miele się ziarna zbóż
 młyn wodny
 młyn – stały fragment gry w rugby union
 młyn – stały fragment gry w rugby league
 młyn – urządzenie do rozdrabniania substancji stałych
 młyn – trybuna najzagorzalszych fanów klubu sportowego
 młyn węglowy – młyn stosowany w energetyce do mielenia węgla przy spalaniu w palnikach pyłowych
 młyn papierniczy – zakład wytwarzający papier
 młyn – rodzaj tańca spotykanego podczas koncertów punkowych i rockowych

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24

Inne 
 Młyn kulowy
 Młyn - wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego
 Wielki Młyn w Gdańsku
 Młyn w Bolkowie